C37 può riferirsi a:

Astronomia 
C37, designazione del catalogo Caldwell di NGC 6885, un ammasso aperto visibile nella costellazione della Volpetta

Codici 
C37, codice ECO di alcune linee della variante classica del gambetto di re, un'apertura degli scacchi

Altro 
HMS C37, sommergibile della classe C della Royal Navy